Built to Last (Mêlée), een nummer van de band Mêlée
 Built to Last (Sick of It All), een muziekalbum van de band Sick of It All
 Built to Last (Grateful Dead), een album van Grateful Dead